Boros Attila (1934–) zeneíró, zenei szerkesztő, karmester
 Boros Attila (1971–) grafikusművész 
 Boros Attila (1982–) kajakozó